Satellite naturale – corpo orbitante intorno a corpi celesti, es. le lune dei vari pianeti
 Satellite artificiale – corpo artificiale posto volutamente in orbita di un corpo celeste
 per estensione, tutto ciò che orbita, gravita intorno a qualcuno o qualche cosa o dipende da qualcuno o qualcosa (es. Stato satellite)

Musica 
 Satellite – singolo degli Hooters del 1987
 Satellite – singolo della Dave Matthews Band del 1995
 Satellite – album dei P.O.D. del 2001
 Satellite – singolo dei P.O.D. del 2001, dall'album omonimo
 Satellite – singolo di Axle Whitehead del 2008
 Satellite – singolo di Lena Meyer-Landrut del 2010
 Satellite – singolo degli Starset del 2017
 I Satelliti – gruppo musicale degli anni '60
 Satellite – singolo di Trace Cyrus

Altro 
 Satellite (Extension 105) – township di Francistown, Botswana
 Satellite Award – premio cinematografico e televisivo

Altri progetti